Литвиново — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области России, входит в состав городского поселения Кольчугино.

География 
Деревня расположена на берегу Кольчугинского водохранилища (река Пекша) в 2 км на северо-восток от райцентра города Кольчугино.

История 
В XIX — начале XX века деревня входила в состав Есиплевской волости Юрьевского уезда, с 1925 года — в составе Кольчугинской волости Александровского уезда. В 1859 году в деревне числилось 70 дворов, в 1905 году — 93 дворов, в 1926 году — 162 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Литвиновского сельсовета Кольчугинского района, с 2005 года — в составе городского поселения Кольчугино.

Достопримечательности 
В Литвиново находится гостиница эко-отель Grand Lion Hotel, в которой находятся бесплатный wifi, доставка еды и напитков, несколько номеров.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Кольчугинского района